Robert Andrews peut faire référence à :
 Rob Andrews (baseball) (né 1952), deuxième base de la Major League Baseball
 Rob Andrews (né 1957), homme politique du New Jersey
 Robert Andrews (traducteur) (1723–1766), dissident anglais, poète et traducteur de Virgil
 Robert Andrews (propriétaire foncier) (1725–1806), sujet d'un tableau de Thomas Gainsborough
 Robert Andrews (ecclésiastique) (1748–1804), ecclésiastique américain, professeur et homme politique de Virginie
 Robert Andrews (résident), fonctionnaire du gouvernement britannique, résident et surintendant de Ceylan britannique (1796–1798)
 Robert Andrews (acteur) (1895–1976), acteur britannique
 Robert Hardy Andrews (1903–1976), romancier américain, scénariste et scénariste dramatique pour la radio
 Robert Wilson Andrews (1837–1922), artiste et ingénieur
 Robby Andrews (né 1991), athlète américain

Voir aussi 
 Bob Andrews
 Robert Andrew